Louise van Savoye (28 december 1462 — Orbe, 24 juli 1503) was een prinses uit het huis Savoye die haar privileges opgaf om clarissenzuster te worden. Ze werd zaligverklaard door de rooms-katholieke kerk.

Levensloop 
Louise was de derde dochter van hertog Amadeus IX van Savoye uit diens huwelijk met Yolande van Valois, zus van koning Lodewijk XI van Frankrijk. Via haar moeder was ze een verre afstammeling van de heilige Elisabeth van Thüringen. Haar vader was een heel vrome heerser die in zijn hertogdom veel aandacht had voor liefdadigheidswerk. Wegens zijn epilepsie was het vooral zijn echtgenote die zich om de regeringszaken van Savoye bekommerde. Hijzelf werd in 1677 zaligverklaard.  

Al op jonge leeftijd toonde ze een grote interesse voor het spirituele leven. Ze was nog een kind toen ze al vastend met enkel water en brood werd aangetroffen, wat ze op de vooravond voor elke feestdag ter ere van de Maagd Maria deed. Ondanks het actieve hofleven rond haar, wijdde Louise zich enkel aan bidden en onthouding. Toen ze ouder werd, wilde Louise graag in het klooster gaan. Toch besliste haar oom Lodewijk XI om haar op 24 augustus 1479 uit te huwelijken aan Hugo van Chalon-Arlay (overleden in 1490), met wie ze geen kinderen kreeg. Hij ondersteunde zijn echtgenote in haar inspanningen om een vroom en sober leven te leiden. Louise stelde aan haar hof hoge eisen qua moraliteit; zo moest elke hoveling die grof taalgebruik hanteerde als boete een gift aan de armen doen. Wel organiseerde het echtpaar de gebruikelijke evenementen aan het hof, zonder er zelf aan deel te nemen.

Na de dood van Hugo van Chalon-Arlay in januari 1490 weigerde Louise verschillende aanbiedingen om te hertrouwen en besloot ze haar roeping als kloosterzuster te volgen. Ze gebruikte haar fortuin om tegemoet te komen aan de noden van de armen en trad in het Clarissenklooster van Orbe. In het klooster toonde ze zich als een voorbeeld in nederigheid en gehoorzaamheid en was er niets aan haar koninklijke afkomst te merken. Ze stierf in juli 1503 op 40-jarige leeftijd.

In 1839 werd Louise van Savoye zaligverklaard door paus Gregorius XVI. Haar naamdag vindt plaats op 24 juli, haar sterfdatum.

Huis Savoye
Savoye, L
Zalige
Frans heilige of zalige
Persoon in de 15e eeuw
Savoye, L